Niemcy:
 Aitrach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Aitrach – rzeka, dopływ Dunaju
 Aitrach – rzeka, dopływ Iller